A La Liga 1943–1944-es szezonja volt a bajnokság 13. kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Valencia CF lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1